Die 2. Handball-Bundesliga startete wie in den Jahren zuvor auch in der Saison 2002/03 mit einer Nord- und einer Südstaffel.
Aus der Staffel Nord stieg der Stralsunder HV, aus der Staffel Süd die SG Kronau/Östringen in die 1. Handball-Bundesliga auf.

Staffel Nord

Abschlusstabelle 

Aufsteiger in die 1. Bundesliga: Stralsunder HV.
Absteiger aus der 1. Bundesliga: TuS N-Lübbecke.

Absteiger in die Regionalligen: HC Empor Rostock, USV Cottbus und HSG 02 Bielefeld.
Aufsteiger aus den Regionalligen: HSC Landwehrhagen, SG Flensburg-Handewitt II und SG Achim/Baden.

Staffel Süd

Abschlusstabelle 

Aufsteiger in die 1. Bundesliga: SG Kronau/Östringen.
Absteiger aus der 1. Bundesliga: SG Willstätt/Schutterwald.

Absteiger in die Regionalligen: HSC Bad Neustadt, TV Kirchzell und TVA Saarbrücken.
Aufsteiger aus den Regionalligen: HBW Balingen-Weilstetten, HSG Römerwall und TSG Groß-Bieberau.

Relegation 
Der VfL Pfullingen musste als Sechzehnter der Handball-Bundesliga 2002/03 in die Relegation, der Gegner von Pfullingen wurde in der Begegnung zwischen den beiden Zweiten der Nord- bzw. Südstaffeln der 2. Handball-Bundesligen ermittelt.

Qualifikation zur Relegation:
Hinspiel:
HSG Düsseldorf – SV Post Schwerin 28:25

Rückspiel:
SV Post Schwerin – HSG Düsseldorf 26:23

Relegation:
Hinspiel:
VfL Pfullingen – SV Post Schwerin 33:21

Rückspiel
SV Post Schwerin – VfL Pfullingen 38:28

 Der VfL Pfullingen verbleibt damit in der 1. Handball-Bundesliga.

Entscheidungen 

Handballsaison 2002/03
2002